Guihua si () bezeichnet folgende Klöster des tibetischen Buddhismus:

 Ganden Sumtseling (tib. dga' ldan srong btsan gling), Yunnan
 Khardön Garkha (tib. mkhar sdon sgar kha), Kreis Guinan, Qinghai